

Persone 
 Yagan – guerriero aborigeno australiano
 Bedri Yağan – rivoluzionario turco
 Ben Yagan – calciatore belga-armeno
 Hiraç Yagan – calciatore armeno
 Ivan Yagan – calciatore armeno
 Sam Yagan – imprenditore statunitense

Geografia 
 Yağan – villaggio turco del Distretto di Aksaray
 Yağan – villaggio turco del Distretto di Köprüköy
 Isla Yagan – isola del Cile
 Punta Yagán – penisola del Cile

Linguistica 
 Lingua Yagan - lingua morta sudamericana

Trasporti 
 Yagan – nave cilena
 Ferrovia Yagan – linea ferroviaria regionale del Giappone